Koro (Fiji), een eiland van Fiji
 Koro (taal), een taal gesproken in het noordoosten van India
Genitaal retractiesyndroom, kortweg Koro, een psychische aandoening